Osoby o tym nazwisku:
 Samuel Edney – kanadyjski saneczkarz
 Spike Edney – brytyjski muzyk
 Tyus Edney – amerykański koszykarz